7 Samodzielna Brygada Zmotoryzowana
 7 Wielkopolska Brygada Zmotoryzowana